Il doppio del torneo di tennis Brussels Indoor 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Frew McMillan che hanno battuto in finale Kevin Curren e Steve Denton 4–6, 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)

 Sandy Mayer /  Frew McMillan (campioni)
 Rod Frawley /  Andrés Gómez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brussels Indoor 1981